Carlo Noceti (1694-1759) – gesuita italiano
Gian Noceti Della Casa, pseudonimo di Giovan Battista Noceti (1874-1957) – compositore e chitarrista italiano
Massimiliano Noceti (1838-1872) – violinista, direttore d'orchestra e docente italiano